La Supercoppa slovena 2013 è stata disputata il 7 luglio 2013 all'Arena Petrol di Celje. La sfida ha visto contrapposte il Maribor, vincitore della Prva slovenska nogometna liga 2012-2013 e della Pokal Nogometne zveze Slovenije 2012-2013, e l'Olimpia Lubiana, seconda in campionato dato che il Maribor ha vinto il double.

A conquistare il trofeo è stata il Maribor, che si è imposta per 3-0. Con questo successo diventano i primi ad aver vinto tre titoli nella manifestazione.

Tabellino

Formazioni

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2013
 2013
Competizioni sportive a Celje